Михаил Петрович Герасименко (21 ноября 1902, с. Лебедин Чигиринского уезда Киевской губернии, Российская империя (ныне Шполянский район, Украина) — 26 ноября 1961, Львов, УССР, СССР) — советский украинский историк-экономист и педагог. Доктор экономических наук (1961).

Биография 
Родился в селе Лебедин Чигиринского уезда Киевской губернии (ныне село Шполянского района Черкасской области Украины) в крестьянской семье. В 1923—1926 годах учился в Киевском институте народного хозяйства, в 1930 году окончил аспирантуру при АН УССР.

В 1926—1934 годах — преподаватель, заведующий кафедрой Киевского института народного хозяйства и Киевского инженерно-экономического института, в 1935—1941 годах — на экономической службе в организациях системы пищевой промышленности в городе Воронеже.

Участник Великой Отечественной войны, за образцовое выполнение боевых задач награждён орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги». В 1946—1952 годах — старший преподаватель, доцент Львовского торгово-экономического института, в 1952—1961 годах — заведующий отделением экономики Института общественных наук АН УССР. Специализировался в области истории народного хозяйства и экономической мысли Украины.

В 1949 году в Институте экономики АН УССР защитил кандидатскую диссертацию «Особенности аграрного развития украинских земель бывшей Галицкой Руси в эпоху феодализма». В 1961 году — докторскую диссертацию «Аграрные отношения в Галичине в период кризиса барщинного хозяйства».

Автор трудов:
 Николай Коперник. Выдающийся экономист эпохи раннего капитализма. К., 1953;
 Борьба трудящихся Западной Украины за воссоединение с Советской Украиной. К., 1955;
 2-е вид. К., 1960 (в соавт.);
 Аграрные отношения в Галиции в эпоху кризиса барщинного хозяйства. К., 1959;
 Классы и социальные группы в Галичине в конце XVIII в. // Из истории западноукраинских земель. Вып.2. К., 1957;
 Из летописи народного гнева // Октябрь. 1957. № 2;
 Пауперизация и социальное расслоение сельского населения в Галичине в первой половине XIX в. // УИЖ. 1959. № 1.

Умер 26 ноября 1961 года во Львове.

Примечания

Литература 
 
 
 Злупко С. Я завжди залишуся учнем Михайла Герасименка. «Львівський політехнік», 1997, 27 черв., 3 лип.
 Українські історики XX століття: Біобібліографічний довідник. Серія «Українські історики». — Київ: Інститут історії України НАН України, 2004. — Випуск 2, частина 2. — 382 с.

Выпускники Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана
Преподаватели Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана
Преподаватели вузов Львова